Кубок Центральной Азии по футболу 1992 — футбольный турнир среди сборных команд из cтран Центральной Азии, инициированный ФИФА. Первый турнир подобного рода среди стран Центральной Азии (второй прошёл в апреле 1994 года в Ташкенте, далее турниры не проводились).

Являлся первым международным турниром, в котором участвовали сборные уже независимых среднеазиатских республик бывшего СССР. Турнир проходил с 1 июня по 25 октября 1992 года. В турнире принимали участие сборные команды Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В течение турнира, который имел формат лиги, сборные провели между собой две игры по круговой системе — дома и в гостях. Сборная Таджикистана после второго тура отказалась от участия в турнире, по причине финансовых затруднений и из-за начавшейся там гражданской войны. По итогам турнира было решено аннулировать все результаты этой сборной. Остальные четыре сборные сыграли по 6 матчей. Победителем турнира стала сборная Казахстана, набравшая 9 очков, серебряным призёром стала сборная Узбекистана, набравшая 7 очков, а бронзовым призёром сборная Туркменистана, набравшая 6 очков.

Матчи

Итоговая турнирная таблица 

 Сборная Таджикистана после второго тура отказалась от участия в турнире. По итогам турнира все результаты этой сборной были аннулированы.

Бомбардиры

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Сборная Казахстана по футболу
Сборная Киргизии по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Туркменистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Футбол в Азии в 1992 году
Соревнования национальных сборных по футболу